Восто́чный — многозначный термин.

Населённые пункты и их части

Белоруссия 
 Восточный — посёлок в Круглянском районе Могилёвской области.

Киргизия 
 Восточный — посёлок городского типа в подчинении городской администрации города Сулюкта Баткенской области.
 Восточный — прежнее название села Торт-Куль в Кеминском районе Чуйской области.

Россия 
Алтайский край:
 Восточный — посёлок в Бийском районе.
 Восточный — посёлок в Тальменском районе.
 Восточный — посёлок в Усть-Калманском районе.
 Восточный — посёлок в Хабарском районе.

Амурская область:
 Восточный — посёлок в Октябрьском районе.
 Восточный — посёлок в Тындинском районе.

Башкортостан:
 Восточный — деревня в Благоварском районе.
 Восточный — микрорайон города Ишимбая.
 Восточный — деревня в Мелеузовском районе.
 Восточный — деревня в Стерлитамакском районе.
 Восточный — деревня, Благоварский район.

Бурятия:
 Восточный — посёлок в составе города Улан-Удэ.
 Восточный — посёлок в Селенгинском районе.

Волгоградская область:
 Восточный — хутор в Новоаннинском районе.

Кемеровская область:
 Восточный — посёлок в Новокузнецком районе.

Кировская область:
 Восточный — посёлок городского типа в Омутнинском районе.

Краснодарский край:
 Восточный — посёлок в Белоглинском районе.
 Восточный — посёлок в Белореченском районе.
 Восточный — хутор в Динском районе.
 Восточный — хутор в Кавказском районе.
 Восточный — хутор в Каневском районе.
 Восточный — хутор в Красноармейском районе.
 Восточный — хутор в составе города Краснодар.
 Восточный — посёлок в Курганинском районе.
 Восточный — хутор в Кущёвском районе.
 Восточный — хутор в Ленинградском районе.
 Восточный — посёлок в Мостовском районе.
 Восточный — хутор в Северском районе.
 Восточный — посёлок в Староминском районе.
 Восточный — посёлок в Тбилисском районе.
 Восточный — посёлок в Тихорецком районе.
 Восточный — посёлок в Щербиновском районе.

Красноярский край:
 Восточный — посёлок в Идринском районе.

Курская область:
 Восточный — посёлок в Дмитриевском районе.

Москва:
 Восточный — район города Москвы.

Московская область:
 Восточный — район города Звенигорода.

Новосибирская область:
 МЖК «Восточный» — жилой комплекс в Октябрьском районе Новосибирска.

Омская область:
 Восточный — посёлок в Любинском районе.
 Восточный — посёлок в Тюкалинском районе.

Оренбургская область:
 Восточный — посёлок в Светлинском районе.

Рязанская область:
 Восточный — посёлок в Пронском районе.

Самарская область:
 Восточный — посёлок в Богатовском районе.
 Восточный — посёлок в Большечерниговском районе.
 Восточный — посёлок в Волжском районе.

Саратовская область:
 Восточный — посёлок в Дергачёвском районе.
 Восточный — посёлок в Екатериновском районе.
 Восточный — посёлок в Ершовском районе.
 Восточный — посёлок в Ивантеевском районе.
 Восточный — хутор в Озинском районе.

Свердловская область:
 Восточный — посёлок в Камышловском районе.
 Восточный — посёлок в Серовском районе.

Ставропольский край:
 Восточный — хутор в Ипатовском городском округе.
 Восточный — посёлок в Новоалександровском районе.
 Восточный — хутор в Советском районе.
 Восточный — хутор в Степновском районе.

Тамбовская область:
 Восточный — посёлок в Первомайском районе.
 Восточный — посёлок в Умётском районе, в 2006 г. включен в состав села Берёзовка.

Татарстан:
 Восточный — посёлок в Бугульминском районе.
 Восточный — посёлок (жилой массив) в Приволжском районе Казани.
 Восточный — посёлок в Советском районе Казани.

Тверская область:
 Восточный — посёлок в черте города Ржева.

Тульская область:
 Восточный — посёлок в Ефремовском районе.
 Восточный — посёлок в Ленинском районе.

Челябинская область:
 Восточный — посёлок в Брединском районе.
 Восточный — посёлок в Уйском районе.

Острова 
 Восточный — остров архипелага Седова в составе архипелага Северная Земля.
 Восточный — остров в составе островов Опасных, архипелаг Северная Земля.

Мысы 
 Восточный — мыс на восточном берегу Куршской косы в Калининградской области России.
 Восточный — прежнее (до 1898 года) название мыса Дежнёва на Чукотском полуострове, крайней восточной точки Евразии.

Транспорт

Аэропорты

Железнодорожные объекты 
 Восточный — остановочный пункт Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.
 Восточный — путевой пост Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области.
 Восточный — остановочный пункт Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутской области, на линии Тайшет — Юрты.
 Восточный — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги в Краснодарском крае.
 Восточный — обгонный пункт Свердловской железной дороги в Омской области.
 Восточный — разъезд в Ростовской области на Северо-Кавказской железной дороге.
 Восточный — остановочный пункт (разъезд) на линии Хаваст — Бекабад (эксп.), Узбекистан.
 Восточный — остановочный пункт в Полтавской области Украины.

Прочее 
 Восточный — российский космодром на Дальнем Востоке.
 Восточный — российский морской порт на Японском море.

Административные единицы 
 Восточный (административный район) — административный район Саудовской Аравии.

Другое 
 «Восточный» — российский коммерческий банк.

См. также 

 Восточный 2-й
 
 
 
 
 Восточный посёлок